6-й розыгрыш женской волейбольной Евролиги — международного турнира по волейболу среди женских национальных сборных стран-членов ЕКВ — проходил с 6 июня по 12 июля 2014 года с участием 8 команд. Победителем турнира впервые стала сборная Турции.

Команды-участницы

Система проведения розыгрыша 
Соревнования состояли из предварительного этапа и финала. На предварительной стадии 8 команд-участниц были разбиты на две группы. В группах команды играли с разъездами в два круга спаренными матчами. В финал вышли победители групповых турниров и в серии из двух матчей определили победителя розыгрыша. 

За победы со счётом 3:0 и 3:1 команды получали по 3 очка, за победы 3:2 — по 2, за поражения 2:3 — по 1 очку, за поражения 0:3 и 1:3 очки не начислялись.

Предварительный этап 
В колонках В (выигрыши) в скобках указано число побед со счётом 3:2, в колонке П (поражения) — поражений со счётом 2:3.

Группа А 

6—7 июня.  София.
 Болгария — Азербайджан 3:0 (25:15, 25:23, 25:17); 3:1 (19:25, 25:19, 25:17, 25:13).

7—8 июня.  Мерсин.
 Турция — Словения 3:0 (25:19, 25:13, 25:20); 0:3 (20:25, 11:25, 21:25).

14—15 июня.  София.
 Болгария — Турция 3:1 (16:25, 25:12, 25:16, 25:23); 1:3 (25:19, 13:25, 18:25, 16:25).

14—15 июня.  Баку.
 Азербайджан — Словения 2:3 (25:14, 25:16, 9:25, 18:25, 8:15); 3:0 (25:18, 25:19, 25:11).

19—20 июня.  Копер.
 Словения — Болгария 3:2 (25:21, 25:23, 24:26, 18:25, 15:12); 3:2 (25:21, 20:25, 18:25, 25:21, 15:10).

21—22 июня.  Бурса.
 Турция — Азербайджан 3:0 (25:11, 25:14, 25:18); 3:1 (25:27, 26:24, 25:22, 25:14).

27—28 июня.  Баку.
 Азербайджан — Турция 3:1 (25:16, 19:25, 25:16, 25:15); 0:3 (25:27, 16:25, 11:25).

28—29 июня.  София.
 Болгария — Словения 3:1 (25:21, 19:25, 25:21, 25:18); 1:3 (22:25, 25:16, 20:25, 23:25).

5—6 июля.  Мармарис.
 Турция — Болгария 3:0 (25:19, 25:22, 25:17); 3:0 (25:23, 25:23, 25:17).

5—6 июля.  Марибор.
 Словения — Азербайджан 1:3 (25:21, 19:25, 17:25, 21:25); 3:2 (19:25, 23625, 25:20, 30:28, 15:7).

11—12 июля.  Баку.
 Азербайджан — Болгария 3:2 (20:25, 21:25, 25:18, 25:19, 15:9); 3:0 (25:18, 29:27, 25:15).

11—12 июля.  Ново-Место.
 Словения — Турция 1:3 (24:26, 26:24, 23:25, 24:26); 0:3 (21:25, 19:25, 24:26).

Группа В 

6, 8 июня.  Милич, Валбжих.
 Польша — Греция 3:0 (25:12, 26:24, 25:14); 3:2 (23:25, 26:28, 25:19, 25:16, 15:4).

7—8 июня.  Штутгарт.
 Германия — Испания 3:0 (25:15, 25:10, 25:17); 3:0 (25:19, 25:18, 25:14).

13, 15 июня.  Лариса.
 Греция — Германия 3:1 (25:20, 25:18, 24:26, 25:20); 0:3 (25:27, 23:25, 20:25).

13—14 июня.  Вальядолид.
 Испания — Польша 1:3 (25:21, 12:25, 24:26, 14:25); 1:3 (25:20, 18:25, 18:25, 16:25).

20—21 июня.  Салоники.
 Греция — Польша 3:0 (25:21, 25:18, 25:23); 3:1 (25:19, 16:25, 25:21, 25:22).

20—21 июня.  Мадрид.
 Испания — Германия 2:3 (25:18, 25:21, 22:25, 23:25, 7:15); 3:1 (25:17, 25:19, 13:25, 25:23).

27—28 июня.  Алькоркон.
 Испания — Греция 3:1 (19:25, 26:24, 25:22, 25:23); 3:0 (25:22, 25:16, 25:22).

28—29 июня.  Плоцк.
 Польша — Германия 0:3 (15:25, 20:25, 16:25); 3:1 (19:25, 25:18, 25:19, 25:23).

4—5 июля.  Айос Иоаннис Рентис.
 Греция — Испания 1:3 (25:19, 23:25, 22:25, 23:25); 1:3 (25:19, 13:25, 21:25, 16:25).

5—6 июля.  Ольденбург.
 Германия — Польша 3:0 (25:20, 25:23, 27:25); 3:0 (31:29, 25:15, 25:16).

11—12 июля.  Кошалин.
 Польша — Испания 3:0 (25:14, 25:19, 26:24); 3:1 (25:19, 26:24, 25:18, 25:21).

11, 13 июля.  Дессау, Нордхаузен.
 Германия — Греция 3:0 (25:22, 25:12, 25:11); 3:0 (25:21, 25:20, 25:17).

Финал

1-й матч

2-й матч

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Турция: Эзги Дилик, Кюбра Акман, Джейлан Арысан, Бихтер Думаноглу, Полен Услупехливан, Йелиз Баша, Гизем Орге, Джансу Четин, Гёзде Йылмаз, Мелиха Исмаилоглу, Чагла Акын, Озгенур Юртдагюлен. Тренер — Ферхат Акбаш. 

  Германия: Луиза Липпман, Дженнифер Гертис, Яна-Франциска Полл, Берит Кауффельдт, Лена Штигрот, Дженнифер Петтке, Лиза Томсен, Лена Мёллерс, Карина Ауленброк, Марен Апитц, Аня Брандт, Лиза Искьердо. Тренер — Джованни Гуидетти.

Ссылки 
 Евролига-2014 на сайте ЕКВ 

Волейбольная Евролига
Евролига